Pere-Oriol Costa i Badia (Cornellà de Llobregat, 1940)i és periodista, catedràtic de Ciències de la Comunicació, assessor de comunicació pública i escriptor en llengua catalana i castellana. Va començar la seva professió periodística en el setmanari La Actualidad Española des d'on va passar al diari Tele/eXpres del qual fou director. Va formar part de l'equip fundador de la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Destaquen les recerques sobre els sistemes públics de televisió europeus i la seva evolució cap als actuals sistemes mixtes públic-privats. També sobresurten els seus treballs teòrics i la seva assessoria en la comunicació pública de partits, institucions i empreses.

Referències 

 Pere-Oriol Costa i Badia a «Diccionari Gent de Cornellà». Llibres de	l'Avenç de Cornellà. 2021. ISBN 978-84-09-30320-5
 Pere	Oriol Costa- Les cançons de Pere Oriol. Columbia- 1966.  SCGE 81	245. Més informació a	https://www.discogs.com/release/14229641-Pere-Oriol-Costa-Les-cançons-de-Pere-Oriol
 Veure	el llibre de Joaquím Roglan: El Grup Democràtic de Periodistes	(1966-1976). Col·legi de Periodistes de Catalunya. Barcelona. 1992.	ISBN 8460429644
 Pere-Oriol	Costa i Badia a «Diccionari Gent de Cornellà». Llibres de l'Avenç de Cornellà. 2021. ISBN 978-84-09-30320-5
 Pere-Oriol	Costa i Badia a «Diccionari Gent de Cornellà». Llibres de l'Avenç de Cornellà. 2021. ISBN 978-84-09-30320-5

Alumnes de la Universitat de Navarra
Alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona
Periodistes cornellanencs